Бегалиев Сувакун Иманакунович (1945 г. — 2011 г.) — историк, политолог, педагог, общественный деятель, публицист, наряду с другими активистами стоял у истоков создания демократических организаций, появившихся в годы Перестройки в Киргизской ССР.

Внёс вклад в развитие демократии и гражданских преобразований в Киргизии.

Биография 
Родился 20 декабря 1945 года в селе Балбай (прежнее название Сары-Булак) Тюпского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики в семье сельской интеллигенции.

Умер 14 сентября 2011 года в реанимационном блоке Национального центра онкологии города Бишкек.

Национальность: Кыргыз.

Из племени северных кыргызов племени Бугу, рода Белек. Из потомков Белек хана по отцу и из родоправителей-манапов по матери.

Семья 
Отец — Бегалиев Иманакун Бегалиевич (1921 г. / с. Сары-Булак — 1996 г. / с. Фрунзе) работал главным бухгалтером в интернациональном колхозе им. Фрунзе (ныне село Фрунзе), куда впоследствии переехал с семьей.

Мать — Кайпекова Сокеш Кайпековна (1924 г. / с. Курменты — 2014 г. / с. Фрунзе) работала учительницей биологии.

Супруга — Кудуева Гульсара Аскаровна (1951 г. / с. Кочкор — Нарынская область) работала директором Бюро путешествий и экскурсий «Спутник» города Фрунзе в Советском Кыргызстане; в годы независимости работала в образовательных учреждениях города Бишкек; отличник образования Кыргызской Республики; ныне на заслуженном отдыхе.

Дочь — Шейнфельд Асель Сувакуновна (доч. фам Бегалиева) (1977 г. / Бишкек) доктор исторических наук, профессор.

Служил в Советской Армии (Белорусская ССР, г. Брест, Брестская крепость).

Образование 
1969—1975 г. — Московский государственный историко-архивный институт.

1979—1983 гг. Аспирантура (очно) Ленинградского отделения Института истории СССР Академии Наук СССР. Кандидат исторических наук,

1985 г./ Ленинград (Санкт-Петербург). Тема диссертации: «История создания и деятельности советской рабоче-крестьянской милиции Киргизии с 1917 по 1920 гг.».

Политолог — Институт повышения квалификации и дополнительного образования/ КазНУ имени аль-Фараби/ Алматы, 1992 г.

Доцент/ Бишкек, 1993 г.

Бегалиев Сувакун Иманакунович — автор многочисленных трудов в сферах науки и образования. Известный публицист и гражданский активист. Исторический консультант документального и художественного кино (в хронологических рамках начала-середины ХХ столетия).

Демократ первой волны, активный участник Демократического движения в Кыргызстане (ДДК). Член Бишкекского городского клуба избирателей. Активист общества «Мемориал-Акыйкат». Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Общественный помощник, консультант, доверенное лицо депутата Жогорку Кенеша КР от Тюпского района Иссык-Кульской области Жыпара Жекшеева.

Один из первых историков в Советском Союзе и независимом Кыргызстане поднял вопросы освещения и обсуждения в широких кругах «белых пятен» истории кыргызов и Кыргызстана: Восстания 1916 года в Центральной Азии, басмаческого движения и гражданской войны в Кыргызстане, политических репрессий и депортаций народов в эпоху СССР.

С 1971 по 2011 годы прошел трудовой путь:
 107 отделение Городского управления внутренних дел, милиционер, город Москва;
 Научный сотрудник, старший археограф, заведующий отделом научного использования и публикации Центрального государственного архива Киргизской ССР;
 Научный сотрудник Института истории Академии Наук Киргизской ССР;
 Заведующий кафедрой истории и политической истории XX века Киргизского государственного медицинского института;
 Заместитель начальника, начальник кафедры общественно-политических дисциплин Бишкекской высшей школы МВД (Академия МВД), подполковник милиции;
 Заведующий кафедрой гуманитарных наук Института восточных языков и культур при Педагогическом университете им. И. Арабаева;
 Главный специалист Отдела лицензирования и аттестации Министерства образования, науки и культуры Кыргызской Республики;
 Пресс-секретарь Торага (Спикера) Законодательного Собрания/ Жогорку Кенеш КР;
 Консультант по вопросам истории и методологии в отделе образования Регионального представительства Международного Комитета Красного Креста в Центральной Азии;
 Доцент, и. о. профессора, профессор в высших образовательных учреждениях КР: Кыргызско-Кувейтский университет, Кыргызско-Российская академия образования (КРАО), Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ).

Некоторые из трудов Бегалиева С. И.:
 Бегалиев С. И. Басмачество — новый взгляд. Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления. Бишкек, 1994.
 Бегалиев С. И. и др. Архивные документы свидетельствуют: депортированные народы в Кыргызстане. Бишкек, 1995.
 Бегалиев С. И., Асаналиев Т. А. и др. История милиции Кыргызстана (1917—1928 гг.). Бишкек, 1996.
 Бегалиев С. И., Айдаркул К. и др. История Кыргызстана. Учебное пособие для поступающих в высшие учебные заведения Кыргызской Республики. Бишкек, 1996.
 Бегалиев С. И., Плоских В. М., Курманов З. К. Абдыкерим Сыдыков — национальный лидер. Бишкек,1999.
 Бегалиев С. И. Депортированные народы в Кыргызстане (1943—1944 годы). Вестник МУК. Научно-информационный журнал. Международный университет Кыргызстана. Бишкек, 2000. № 3(11).
 Бегалиев С. И., Садабаева Д. Ю. Архивные документы как источники по истории депортированных народов в Кыргызстане (1943—1956). Вестник МУК. Научно-информационный журнал. Международный университет Кыргызстана. Бишкек, 2000. № 3(11).
 Бегалиев С. И., Ройтер А. Д. и др. Через гуманизм — к миру. Учебное пособие к курсу «Человек и общество». Международный Комитет Красного Креста. Бишкек, 2002.
 Бегалиев С. И. Совместные Кыргызско-Германские предприятия и проекты в Кыргызстане. (Рецензия на диссертацию Уланбека Акматбаева «Кыргызстан — Германия: Проблемы становления и развития межгосударственных отношений»).
 Бегалиев С. И. Прием и расселение депортированных народов по областям Киргизской ССР (1943—1944 гг.). «Билим жана тарбия» Научно-педагогический журнал Восточного Университета имени М. Кашгари-Барскани. Бишкек, 2004. № 3.
 Бегалиев С. И. Немцы в Кыргызстане: репрессии и переселение в 30-50 гг. ХХ в. «Билим жана тарбия». Научно-педагогический журнал Восточного Университета имени М. Кашгари-Барскани. Бишкек, 2007. № 2.
 Бегалиев С. И., Сулайманов Ж. И. Депортированные народы Кавказа в Кыргызстане. Размышления на «рельсах судьбы». Бишкек, 2012.
 Курманов З. К., Бегалиев С. И., Самсонов В. Д. Постановления сессий ЦИК Киргизии (1927—1937 гг.) Сб. док.. — Фрунзе: Кыргызстан, 1986. — 326 с. — 1000 экз.
 Курманов З., Бегалиев С. Под знаменем Великого Октября. — Фрунзе: Знание, 1987. — 45 с. — 300 экз.
 Курманов З., Бегалиев С. Очерк истории колхоза им. И.Кочкорбаева. — Фрунзе, 1990. — 86 с. — 500 экз.
 Курманов З. К., Бегалиев С. И., Семенов В. Д. и соавт. Тридцать седьмой год в Киргизии (Возвращенные имена). — Фрунзе: Кыргызстан, 1991. — 253 с. — 1000 экз.
 Курманов З. К., Плоских В. М., Джунушалиев Дж. Дж., Бегалиев С. И. и соавт. Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления. — Бишкек: Илим, 1994. — 1000 экз. — ISBN 5-8355-0764-X.

Примечания

Ссылки 
 https://daniyarov.kg/2018/03/25/sbornik-2015-goda-vosstanie-1916-goda-dokume/?lang=en
 http://cheloveknauka.com/kyrgyzstan-germaniya
 http://worldcat.org/identities/lccn-nb2002067321/
 https://collections.ushmm.org/search/catalog/bib145320

Историки Киргизии